US Open 1982 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 31 sierpnia a 12 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 102. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 1 516 000 dolarów amerykańskich. Po raz pierwszy rozegrano turnieje gry podwójnej chłopców i dziewcząt.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1982 w tenisie ziemnym